— в бытовом представлении — реальный, некогда процветавший и густонаселенный город, который к настоящему времени пришёл в окончательный упадок и местонахождение его забыто (см. тж. Покинутые населённые пункты). Также «Затерянный город» может означать:

Топоним 
  (в дословном переводе — «Затерянный город») — поселение в Оклахоме (США).
 Сьюдад-Пердида (в дословном переводе — «Затерянный город») — археологический памятник в Колумбии.
  — гидротермальный источник Срединно-Атлантического хребта.

Кино и телевидение 
  — киносериал, США, 1935.
  — эпизод (2004) телесериала «Звёздные врата: SG-1».
 Затерянный город — художественный фильм, США, 2005; в русскоязычном кинопрокате закрепился перевод «Потерянный город».
  — художественный фильм, США, 2006; название в оригинале «Hoboken Hollow» ().
 Затерянный город — художественный фильм, США, 2022.

 Аллан Куотермейн и затерянный город золота — художественный фильм, США, 1986.
 Тарзан и затерянный город — художественный фильм, США—Германия—Австралия, 1998.
 Охотники за сокровищами — телефильм, Германия, 2008; оригинальное название — Lost City Raiders, то есть «Рейдеры затерянного города».
 Затерянный город Z — художественный фильм, США, 2016.
 Дора и затерянный город — художественный фильм, США, 2019.

Прочее 
 «Затерянный город» — повесть (2004) Клайва Касслера.
  — карточная игра.

См. также 
 Кубинский подводный город
 Затерянная река
 Затерянная долина
 
 Категория:Исчезнувшие города